La Copa Davis 2001 fue la 90.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones.

Grupo Mundial

Primera Ronda

Australia vs. Ecuador

Brasil vs. Marruecos

Suecia vs. República Checa

Eslovaquia vs. Rusia

Bélgica vs. Francia

Suiza vs. Estados Unidos

Alemania vs. Rumania

Países Bajos vs. España

Cuartos de final

Brasil vs. Australia

Suecia vs. Rusia

Suiza vs. Francia

Países Bajos vs. Alemania

Semifinales

Australia vs. Suecia

Países Bajos vs. Francia

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la Copa Davis

2001
Tenis en 2001